Hema steht für
 Hema (Ethnie), eine Ethnie in der Demokratischen Republik Kongo
 Hema, die slowenische Variante des weiblichen Vornamens Hemma
 Hema (Renhuai), eine Großgemeinde in der chinesischen Provinz Guizhou

HEMA steht als Abkürzung für:
 HEMA (Unternehmen), eine niederländische Handelskette
 Historical European Martial Arts, siehe Historische Kampfkünste Europas
 Flughafen Marsa Alam in Ägypten (ICAO-Code)
 Hydroxyethylmethacrylat

Abkürzung